Biskupa sögur är en gemensam titel för en samling sagor om en del av de äldsta biskoparna på Island.

Biskupa sögurs viktigaste parti, Hungrvaka, behandlar de fem första biskoparna i Skálholt 1056-1176. Då Biskupa sögur i regel är skrivna av personer som varit samtida med de händelser som skildras, och då källorna från den tiden i Islands historia som skildras 1000-1200-talen är sparsamma, har de stort historiskt värde. Författarna är okända. Biskupa sögur utgavs i Köpenhamn 1858-1878 i två band. Hungrvaka utgavs 1905 av Bernhard Kahle 1905 i Altnordische Saga-Bibliothek. En modern utgåva påbörjades 1938 av Jón Helgason.

Källor 
 Svensk uppslagsbok, andra upplagan 1947

Isländsk litteratur